Attentats de Londres du 7 juillet 2005 (56 morts) ;
 Attentats de Londres du 21 juillet 2005 (seuls les détonateurs ont explosé).